Hamilton este un nume de familie al unei familii renumite de descendanță scoțiană originară din regiunea numită Scottish Lowlands, care a dat numele orașului Hamilton, South Lanarkshire, al titlului de Duce de Hamilton, precum și multor altor nume de oameni și locuri, dintre care cel mai mare este orașul canadian Hamilton, Ontario.

Oameni

Oameni reali 

 Alexander Hamilton, om de stat american 
 Alice Hamilton, toxicolog american 
 Andrew Hamilton --- mai multe persoane cu același nume, vedeți pagina corespunzătoare de dezambiguizare 
 Anthony Hamilton --- mai multe persoane cu același nume, vedeți pagina corespunzătoare de dezambiguizare 
 Bethany Hamilton, surfer
 Billy Hamilton, jucător de baseball 
 Carl Hamilton, personaj de ficțiune 
 Charles Hamilton ---mai multe persoane cu același nume, vedeți pagina corespunzătoare de dezambiguizare 
 David Hamilton ----mai multe persoane cu același nume, vedeți pagina corespunzătoare de dezambiguizare 
 Donald Hamilton, scriitor american 
 Duncan Hamilton, pilot de Formula 1
 Eamon Hamilton, muzician al formațiilor British Sea Power și Brakes 
 Edith Hamilton, scriitoare pe teme mitologice 
 Edmond Hamilton, scriitor de science fiction 
 Elizabeth Hamilton, scriitoare scoțiană 
 Lady Emma Hamilton, iubita Lordului Nelson 
 Francis Hamilton, doctor și geograf scoțian al regiunii Bengal 
 Gavin Hamilton, cricket, jucător profesionist de cricket 
 Gavin Hamilton, artist, artist și anticar 
 George Hamilton, actor american de film 
 George Hamilton-Gordon, politician britanic
 Guy Hamilton, regizor de film britanic 
 Henry Hamilton, general britanic 
 Ian Hamilton --- mai multe persoane cu același nume, vedeți pagina corespunzătoare de dezambiguizare 
 James Hamilton --- mai multe persoane cu același nume, vedeți pagina corespunzătoare de dezambiguizare 
 Jeff Hamilton --- mai multe persoane cu același nume, vedeți pagina corespunzătoare de dezambiguizare 
 Keith Hamilton - fost jucător defensiv de fotbal american pentru New York Giants 
 Jim Hamilton - jucător scoțian de fotbal 
 Laird Hamilton, surfer care a adoptat numele de familie Hamilton
 Laurell K. Hamilton, scriitor american excelând în genurile horror și fantasy 
 Lee H. Hamilton, vicepreședinte al Comisiei 9/11 
 Lewis Hamilton, pilot de Formula 1
 Linda Hamilton, actriță americană 
 Patrick Hamilton --- mai multe persoane cu același nume, vedeți pagina corespunzătoare de dezambiguizare 
 Peter F. Hamilton, autor de literatură science fiction 
 Richard Hamilton --- mai multe persoane cu același nume, vedeți pagina corespunzătoare de dezambiguizare 
 Terrick Hamilton, lingvist scoțian 
 Thomas Hamilton --- mai multe persoane cu același nume, vedeți pagina corespunzătoare de dezambiguizare 
 Tim Hamilton --- mai multe persoane cu același nume, vedeți pagina corespunzătoare de dezambiguizare 
 Tyler Hamilton, ciclist american 
 Walter Kerr Hamilton, episcop englez 
 William Hamilton --- mai multe persoane cu același nume, vedeți pagina corespunzătoare de dezambiguizare  William Hamilton (dezambiguizare)
 Zendon Hamilton - jucător de basketball în NBA {National Basket Association)

Personaje de ficțiune 

 Carl Hamilton, spionul creat de Jan Guillou 
 Layla Hamilton, personaj ficțional din seria anime Kaleido Star
 Marcus Hamilton, personaj din serialul de televiziune Angel 
 Professor Hamilton, personaj secundar în comisc-urile cu Superman

Locuri

Australia 
 Hamilton, New South Wales, Australia - suburbie a Newcastle, New South Wales; vezi și Hamilton railway station, New South Wales
 Hamilton, Queensland - suburbie a Brisbane
 Hamilton, South Australia
 Hamilton, Tasmania, Australia
 Hamilton, Victoria, Australia
 Hamilton Island, Queensland, Australia

Bermuda 

 Hamilton, Bermuda
 Hamilton Parish, Bermuda

Canada 

 Hamilton, Ontario, Canada și Hamilton Harbour
 Hamilton, Ontario (township), Canada

Marea Britanie 

 Hamilton, Leicester, England
 Hamilton, South Lanarkshire, Scoția, locul originar și locația a Hamilton Palace

Noua Zeelandă 

 Hamilton, New Zealand

Statele Unite ale Americii

Orașe 

 Hamilton, Alabama 
 Hamilton, Georgia 
 Hamilton, Indiana 
 Hamilton, Illinois 
 Hamilton, Iowa 
 Hamilton, Kansas 
 Hamilton (suburbie a Baltimore), Maryland 
 Hamilton, Massachusetts  
 Hamilton, Michigan 
 Hamilton, Mississippi 
 Hamilton, Missouri 
 Hamilton, Montana 
 Hamilton, Nevada 
 Hamilton, New York  
 Hamilton, New York  
 Hamilton, Carolina de Nord 
 Hamilton, Dakota de Nord 
 Hamilton, Ohio 
 Hamilton, Texas 
 Hamilton, Virginia 
 Hamilton, Washington 
 Hamilton, Wisconsin 
 Hamilton City, California

Comitate 

 Vedeți Comitatul Hamilton (dezambiguizare)

Cartiere de orașe (Townships) 
 Arkansas 
 Hamilton Township, Arkansas
 Indiana 
 Hamilton Township, Delaware County, Indiana 
 Hamilton Township, Jackson County, Indiana 
 Hamilton Township, Sullivan County, Indiana
 Iowa 
 Hamilton Township, Decatur County, Iowa 
 Hamilton Township, Franklin County, Iowa
 Hamilton Township, Hamilton County, Iowa
 Illinois 
 Hamilton Township, Lee County, Illinois 
 Michigan
 Hamilton Township, Clare County, Michigan 
 Hamilton Township, Gratiot County, Michigan 
 Hamilton Township, Van Buren County, Michigan 
 Missouri 
 Hamilton Township, Caldwell County, Missouri 
 Hamilton Township, Harrison County, Missouri 
 Nebraska 
 Hamilton Township, Nebraska
 New Jersey 
 Hamilton Township, Atlantic County, New Jersey
 Hamilton Township, Mercer County, New Jersey
 North Carolina 
 Hamilton Township, Carolina de Nord
 North Dakota 
 Hamilton Township, Dakota de Nord
 Ohio 
 Hamilton Township, Franklin County, Ohio 
 Hamilton Township, Jackson County, Ohio 
 Hamilton Township, Lawrence County, Ohio 
 Hamilton Township, Warren County, Ohio 
 Pennsylvania 
 Hamilton Township, Adams County, Pennsylvania 
 Hamilton Township, Franklin County, Pennsylvania 
 Hamilton Township, McKean County, Pennsylvania 
 Hamilton Township, Monroe County, Pennsylvania 
 Hamilton Township, Tioga County, Pennsylvania
 South Dakota 
 Hamilton Township, Charles Mix County, Dakota de Sud 
 Hamilton Township, Marshall County, Dakota de Sud 
 Hamilton Township, Hyde County, Dakota de Sud

Educație 

 Hamilton College, New York City, New York, SUA 
 Hamilton Boys' High School, Noua Zeelandă

Companii 

 Hamilton Watch Company - 
 Hamilton Stands
 Hamilton Electronics Hamilton Electronics este un producător de echipament audio-vizual destinat scopurilor educative. 
 Booz Allen Hamilton, firmă americană de consultanță

Diverse 

 Hamilton (movie), fim suedez bazat pe personajul Carl Hamilton 
 Hamilton (schooner), un vas din clasa schooner folosit  în timpul Războiului din 1812 (conform originalului din engleză, War of 1812) 
 Hamilton Academical, un club de fotbal profesionist din Hamilton, Scoția 
 That Hamilton Woman, film din 1911

Familii scoțiene
Nume de familie
Nume proprii